Los Angeles Kings je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v kalifornském městě Los Angeles. Do NHL vstoupil v ročníku 1967/68 a hraje v Pacifické divizi v rámci Západní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Staples Center s kapacitou 18 230 diváků. Klubové barvy jsou černá, stříbrná a bílá.

Historie 
Tým byl založen 5. června 1967 poté, co Jack Kent Cooke získal 9. srpna 1966 licenci pro expanzi NHL pro Los Angeles a stal se jedním ze šesti týmů, které začaly hrát v rámci expanze NHL v roce 1967.

Během sedmdesátých a počátku osmdesátých let měli Kings po mnoho let úspěch v základní části soutěže, ale vypadli na začátcích play-off. Jejich silnou stránkou byly výkony brankáře Rogieho Vachona a "Triple Crown Line" Charlieho Simmera, Davea Taylora a Marcela Dionna (člen síně slávy). V roce 1988 Kings obchodovali s Edmonton Oilers, aby získali Wayne Gretzkyho, což vedlo ke zvýšení popularity hokejistů v Los Angeles. Gretzkyho, kolegové ze Síně slávy Luc Robitaille a obránce Rob Blake vedli Kings k jedinému diviznímu titulu v letech 1990-91 a do prvního Finále Stanley Cupu v roce 1993.

Po finále v roce 1993 se Kings dostali do finančních problémů a bankrotu v roce 1995. Následovalo ne příliš úspěšné období. Až v roce 2012 a 2014 slavili úspěch, když vyhráli Stanley Cup. Po roce 2014 opět přišlo méně úspěšné období, když ze čtyř sezón, dokázali hokejisté LA Kings postoupit do play-off pouze dvakrát. V obou případech ale nedokázali projít přes první kolo. I kvůli tomu se od roku 2017 týmu ujmul jako nový trenér John Stevens.

Úspěchy 

 Vítěz Stanley Cupu (2×)
 2011/12, 2013/14
 Vítěz Campbellovy konference (západní konference) (3×)
 1992/93, 2011/12, 2013/14
 Vítěz Smytheovy divize (1×)
 1990/91

Individuální trofeje 

Zdroj:

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Rekordy základní části.

Češi a Slováci v Los Angeles Kings

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Los Angeles Kings na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1967
Sport v Los Angeles
Sportovní kluby v Kalifornii